Résultats détaillés de l’édition 1994 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .

Faits marquants 
Finaliste malheureux en 1990, l'Américain Andre Agassi s'impose pour la première fois à l'US Open. Il évince en finale l'Allemand Michael Stich.

Dans le tournoi féminin, l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario vient à bout de l'Allemande, tenante du titre et triple vainqueur Steffi Graf. La joueuse espagnole atteint cette année-là l'apogée de sa carrière puisqu'elle a également triomphé à Roland-Garros.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open
 Saison 1994 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
  Site de la WTA

1994
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 1994
Tennis en août 1994
Tennis en septembre 1994